1. FC Frankfurt (celým názvem: 1. Fußballclub Frankfurt (Oder) E.V. e.V.) je německý fotbalový klub, který se ve své historii několikrát stěhoval a měnil název. Nejznámějším byl pod názvem Vorwärts Berlín a zpočátku se tak jednalo o klub pozemního vojska NDR. Civilním týmem se stal teprve po pádu komunistického režimu a znovusjednocení Německa. Od roku 1971 sídlí ve Frankfurtu nad Odrou, v Braniborsku.

Založen byl v roce 1951 na území tehdejší Německé demokratické republiky jakožto SV Vorwärts der HVA Leipzig. Sídlil tehdy v Lipsku, jméno Vorwärts nesly ve východním Německu kluby ozbrojených sil, armády i policie (podobně jako v Československu existoval společný název pro vojenské kluby Dukla a pro policejní Rudá hvězda).

V roce 1953 byl klub ovšem převelen do Berlína a přijal i nový název ZSK Vorwärts Berlin – podobná praxe fungovala u vojenských klubů i jinde, klub byl považován de facto za posádku, která mohla změnit působiště (takto byl například Tankista Praha svého času převelen do Pardubic a vznikla Dukla Pardubice). V případě Vorwärts však nešlo o poslední stěhování, v roce 1971 byl tým převelen znovu, do Frankfurtu nad Odrou.

Po sjednocení Německa přerušil klub kontakt s armádou a přijal název FC Victoria Frankfurt. Brzy se však dostal do značných ekonomických potíží, které vedli de facto ke krachu. Byl však znovuobnoven, tentokrát pod názvem Frankfurter FC Viktoria. V nové éře však hrál jen v nevýznamných lokálních soutěžích. Naopak za časů NDR si připsal řadu mezinárodních úspěchů, nejsilnějším byl tým na přelomu 60. a 70. let, kdy jakožto Vorwärts Berlín dvakrát postoupil do čtvrtfinále evropského poháru – Poháru mistrů evropských zemí 1969/70 a Poháru vítězů pohárů 1970/71. Šestkrát se stal mistrem NDR (1958, 1960, 1962, 1965, 1966, 1969) a dvakrát vyhrál východoněmecký pohár (1954, 1970).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Freundschaft s kapacitou 12 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1951 – SV VP Vorwärts Leipzig (Sportvereinigung Volkspolizei Vorwärts Leipzig)
 1952 – SV Vorwärts der HVA Leipzig (Sportvereinigung Vorwärts der Hauptverwaltung Ausbildung Leipzig)
 1952 – SV Vorwärts der KVP Leipzig (Sportvereinigung Vorwärts der Kasernierten Volkspolizei Leipzig)
 1953 – SV Vorwärts der KVP Berlin (Sportvereinigung Vorwärts der Kasernierten Volkspolizei Berlin)
 1953 – ZSK Vorwärts der KVP Berlin (Zentraler Sportklub Vorwärts der Kasernierten Volkspolizei Berlin)
 1954 – ZSK Vorwärts Berlin (Zentraler Sportklub Vorwärts Berlin)
 1956 – ZASK Vorwärts Berlin (Zentraler Armeesportklub Vorwärts Berlin)
 1957 – ASK Vorwärts Berlin (Armeesportklub Vorwärts Berlin)
 1966 – FC Vorwärts Berlin (Fußballclub Vorwärts Berlin)
 1971 – FC Vorwärts Frankfurt (Fußball-Club Vorwärts Frankfurt (Oder))
 1991 – FC Victoria 91 Frankfurt (Fußball-Club Victoria 91 Frankfurt (Oder))
 1992 – FFC Viktoria 91 (Frankfurter Fußball-Club Viktoria 91)
 2012 – fúze s MSV Eintracht Frankfurt ⇒ 1. FC Frankfurt (1. Fußballclub Frankfurt (Oder) E. V.)

Získané trofeje 
 DDR-Oberliga ( 6× )
 1958, 1960, 1961/62, 1964/65, 1965/66, 1968/69
 FDGB-Pokal ( 2× )
 1953/54, 1969/70

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1951–1953: DDR-Oberliga
 1953–1954: DDR-Liga – sk. 2
 1954–1978: DDR-Oberliga
 1978–1979: DDR-Liga – sk. B
 1979–1988: DDR-Oberliga
 1988–1990: DDR-Liga – sk. A
 1990–1991: DDR-Oberliga
 1991–1993: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1993–1997: Verbandsliga Brandenburg
 1997–2000: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2000–2003: Verbandsliga Brandenburg
 2003–2004: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2004–2007: Verbandsliga Brandenburg
 2007–2015: Brandenburg-Liga
 2015–2018: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2018– : Brandenburg-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Německé vojenské sportovní kluby
Policejní sportovní kluby v Německu
Fotbalové kluby založené v roce 1951
Sport v Braniborsku
Frankfurt nad Odrou